Винуэса ()  —   город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сория в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Пинарес. Занимает площадь 143,05 км². Население 1001 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 35 км.

Покровителями города считаются святой Рох и Святая дева дель-Пино.

Фотографии

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Web municipal dedicada al turismo
 Sobre la villa de Vinuesa
 Embalse de Cuerda del Pozo

Города Сории
Муниципалитеты Сории